

Persone
 Cesare Cremonini – cantante italiano
 Cesare Cremonini – filosofo italiano
 Giuseppe Cremonini Bianchi – tenore italiano
 Leonardo Cremonini – pittore e disegnatore italiano
 Luigi Cremonini – imprenditore italiano

Altro
 Gruppo Cremonini – azienda alimentare italiana